Peregrinos -  os primeiros colonos ingleses, calvinistas
Paul Pilgrim - atleta e campeão olímpico norte-americano
Pilgrim (álbum) - do guitarrista inglês Eric Clapton
 Scott Pilgrim - uma série de histórias em quadrinhos (banda desenhada)
 The Pilgrim - filme mudo de 1923

Desambiguação